ISO 3166-1 numeryczny – część standardu ISO 3166-1, zawiera trzycyfrowe kody państw, identyczne z przygotowanymi przez Departament Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich zaletą jest niezależność od alfabetu pisma, szczególnie ważna dla osób używających alfabetów nie-łacińskich.

Kody

Zobacz też 
 ISO 639 – kody nazw języków
 Lista kodów krajowych używanych w sporcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Agencja zarządzająca ISO 3166, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

Numeryczny